Azimut har flere betydninger:
 Azimut (astronomi) – er en vinkel til et himmellegeme.
 Azimut (skibsdel) – er en roterbar skibsskrue.
 Azimut (yacht) - italiensk luksusyacht.